Saint-Méard est le nom porté par trois communes françaises :

 Saint-Méard, dans le département de la Haute-Vienne ;
 Saint-Méard-de-Drône, dans le département de la Dordogne ;
 Saint-Méard-de-Gurçon, dans le département de la Dordogne.